Ugljarevo kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Ugljare, ort,

Serbien 

 Ugljarevo (ort i Serbien),